Villaescusa (Cantábria)
Villaescusa de Haro — na província de Cuenca, Castela-Mancha

Castela e Leão
Villaescusa (Samora)
Villaescusa de Roa — na província de Burgos
Villaescusa la Sombría — na província de Burgos

Desambiguações de topônimos